Satamasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnholmen (ö i Finland, Nyland, Helsingfors), 
 Satamasaari (ö i Finland), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar